Анато́лий Гага́рин: Гагарин, Анатолий Анатольевич (1876—1954) — полковник Кавалергардского полка, участник Белого движения, командир алексеевских частей.
 Гагарин, Анатолий Павлович (1913—1980) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Гагарин, Анатолий Семёнович (1931—1984) — передовик советской чёрной металлургии, Герой Социалистического Труда.